Аспиликуэта () — испанская фамилия. Известные носители:

 Аспиликуэта, Сесар (род. 1989) — испанский футболист, защитник английского клуба «Челси» и сборной Испании.
 Педро де Агуэрра и Аспиликуэта (1556—1644) — баскский писатель, священник, известный, как Ашулар.